Грамма:

Фамилия, носители

 Грамма, Виктор Никитич — украинский энтомолог.
 Грамма, Зеноб Теофил - бельгийский изобретатель XIX века.

Другое

 Королевская грамма — вид лучепёрых рыб из семейства грамматовых.